Corrado har flere betydninger:
 Frank Corrado – en canadisk ishockeyspiller
 Corrado Mantoni – en italiensk radio- og tv-vært
 Volkswagen Corrado − en bilmodel
 Italiensk form af navnet Konrad
 Corrado (film) – en film fra 2010 af Adamo Paolo Cultraro